Arthropsis är ett släkte av svampar. Arthropsis ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Arthropsis